Rüder ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rüder (1899–1968), deutscher Gynäkologe und Parlamentarier
 Christian Friedrich Rudolph Rüder (1809–1890), deutscher Advokat, Redakteur, Schriftsteller und Polizeidirektor
 Friedrich August Rüder (1762–1856), deutscher Jurist und Nationalökonom
 Karl August Rudolf Rüder (1852–1912), deutscher Politiker (Konservativer Landesverein) und sächsischer Landtagsabgeordneter (1893–1908)
 Maximilian Heinrich Rüder (1808–1880), deutscher Jurist und Politiker
 Walter Rüder (1861–1922), deutscher Gynäkologe